Futbol Club Engolasters é um clube de futebol da Andorra. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1998/99.

Engolasters